Municipio de Iron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Iron (condado de Iron, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Iron.
 Municipio de Iron (condado de St. Francois, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.